Haslach (rivier), een rivier in Duitsland
Haslach an der Mühl, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Haslach im Kinzigtal, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg